Anne Girouard (1976-), comédienne française.
Antoine Girouard (1762-1832), prêtre canadien connu pour avoir fondé le collège de Saint-Hyacinthe.
Gaétan Girouard (1965-1999), journaliste et animateur de télévision québécois.
Gilbert Girouard (1846-1885), homme politique canadien.
Jean-Michel Girouard, acteur québécois
Michel Girouard (1944-2021), journaliste québécois.
Pierre-Olivier Girouard, gardien de but de hockey sur glace québécois.

Toponyme
Lac Girouard, un plan d'eau douce traversé par la rivière Mégiscane, dans Senneterre (ville), dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme